Agapit est un nom propre qui peut désigner :
 un prénom masculin désuet ;
 un patronyme ou un pseudonyme ;
 un toponyme.

Saints catholiques ou orthodoxes 
Agapit peut désigner :
 Agapit de Préneste (), martyr à Préneste, près de Rome ; fêté localement le 18 août ;
 Agapit ,  pape, de 535 à sa mort en 536 ; fêté le 22 avril ou le 20 septembre ;
 Agapit l'Anargyre (), moine de la Laure des grottes de Kiev ; fêté en Orient le  ;
 Agapit de Merkoutchévo (mort en 1584), moine dans le district de Vologda en Russie, fondateur du monastère de Merkoutchévo, martyr assassiné par des bandits ; fêté le 21 mai en Orient et en Occident ;
 Agapit d'Optina (1894-1936), moine orthodoxe russe canonisé en 2007, fêté le 18 juillet.

Personnalités portant ce prénom

Pseudonyme 

 Adrien Sobra (1897-1985), écrivain belge de langue française, auteur de romans fantastiques et policiers.

Toponyme 
 Agapit, ancien village canadien situé dans le comté de Gloucester, au nord-est du Nouveau-Brunswick
 Saint-Agapit, une municipalité du Québec, au Canada
 Chapelle Saint Agapit, à Nismes, en Belgique

Sources et références